Tetra (prefixo)
Characidae — gênero de peixes conhecidos como "tetras"
Terrestrial Trunked Radio — sistema de comunicação rádio cuja sigla é TETRA